Uivo - em inglês, howl
Ou ainda:
Howl -  um poema
Howl (álbum) - de Black Rebel Motorcycle Club
Howl (filme de 2010), filme sobre o poema Howl, com James Franco
Howl (filme de 2015), filme de horror

Veja também
The Howling

Desambiguação